Кубок Кремля 1996 в мужском одиночном разряде проводился в 7-й раз. В основной сетке было 32 участника, 2 из которых получили wildcard от организаторов, ещё четверо прошли через квалификацию.

Общая информация 
Первым сеяным второй год подряд был россиянин Евгений Кафельников.

В турнире принимали участие 8 теннисистов (все сеянные), входившие в топ-25 мирового рейтинга на начало турнира — Евгений Кафельников (№ 3), хорват Горан Иванишевич (№ 4), швейцарец Марк Россе (№ 19), француз Седрик Пьолин (№ 20), испанец Алекс Корретха (№ 22), американец Маливай Вашингтон (№ 23), испанец Карлос Мойя (№ 24), американец Джим Курье (№ 25).

Впервые победителем Кубка Кремля стал 25-летний Горан Иванишевич, обыгравший в финале Евгения Кафельникова. Впервые в финале Кубка Кремля встрелись теннисисты, посеянные под 1-м и 2-м номером. При этом кроме этих двоих никто из сеянных не прошёл дальше второго круга. Для Иванишевича это титул стал 17-м за карьеру на турнирах АТП и пятым в 1996 году. Для Кафельникова этот финал стал 10-м в сезоне на турнирах АТП, из которых он выиграл 4. В первом круге Кафельников обыграл 30-летнего Андрея Чеснокова 4-6 6-4 6-4. Это была вторая и последняя их встреча на уровне АТП, в 1994 году в Лионе также в 3 сетах сильнее был Чесноков — 5-7 7-6 6-1.

Прошлогодний победитель немец Карл-Уве Штееб не выступал.

В основной сетке было 3 представителя России — Кафельников и получившие wild card Андрей Ольховский и Андрей Чесноков, больше всего было американцев — 6. Всего в турнире приняли участие теннисисты из 16 стран. 

Лишь один теннисист играл в основной сетке на всех 7 проведённых к тому моменту Кубках Кремля — Марк Россе. Более того, Марк был посеян на 6 из 7 Кубков Кремля (кроме 1991 года).

Шестой год подряд в турнире принимал участие другой швейцарец — Якоб Гласек. 6-й раз участвовал и россиянин Андрей Ольховский (пропустил только турнир 1991 года).

Посев 

  Евгений Кафельников (Финал)
  Горан Иванишевич '''(Титул)
  Джим Курье (Второй круг)
  Седрик Пьолин ''(Первый круг)

<li>  Алекс Корретха (Первый круг)
<li>  Маливай Вашингтон (Второй круг)
<li>  Марк Россе (Второй круг)
<li>  Карлос Мойя (Второй круг)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка мужского одиночного турнира КК 1996 на сайте АТП 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира — 4 ноября 1996 

Кубок Кремля 1996